Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 53-as jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 53-as trolibusz (Varsó)megszűnt